Charles Bouvard ist der Name folgender Personen:

* Charles Bouvard (Mediziner) (1572–1658), französischer Mediziner
 Charles Bouvard (Skilangläufer), französischer Skilangläufer